Gesa hat folgende Bedeutungen:
 friesische Kurzform von Gertrud, siehe Gertrud (Vorname)
 Polizeijargon für Gefangenensammelstelle, siehe Gefängnis#Gefangenensammelstelle

GESA steht als Abkürzung für:
 Gemeinsame Stelle Altfahrzeuge der Bundesländer
 Gesamtkatalog deutschsprachiger Leichenpredigten der Universität Marburg
 German European Security Association, ehemaliger deutscher Verein
 Gesellschaft zur Entwicklung und Sanierung von Altstandorten

Siehe auch:
 Géza

Abkürzung